Флаг муниципального образования «Карсу́нский район» Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 11 июня 2013 года решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» № 42 и 24 июня 2013 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8517.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее изображение фигур из герба Карсунского района, показанных красным, жёлтым, синим и белым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В червленом поле под выходящем во главе золотым безантом с отходящим от него наподобие лучей восемью головками колосьев того же металла, на пересечённой серебряной и лазоревой пнистой оконечности — два серебряных чекана, поставленных накрест».

Описание флага, утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Карсунский район» от 16 ноября 2006 года № 98, гласило:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на три неравные полосы: верхнюю жёлтую в 1/6 ширины, среднюю красную в 2/3 длины и вдоль нижнего края — синюю пнистую в 1/6 длины, разделённую белой полосой в 1/15 ширины полотнища в центре полотнища два белых чекана накрест в 1/3 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба муниципального образования «Карсунский район», по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Карсунский район во все годы славился своими людьми, что показано во флаге красным цветом — символом мужества, самоотверженности, жизнеутверждающей силы, труда, красоты.

Карсунский район расположен на западе Ульяновской области, на высоких меловых холмах, показанных белой полосой, у слияния двух рек — Барыш и Карсунка, что показано синей полосой флага. Геральдическая фигура, пнистая оконечность, имеет несколько значений:

— большинство населённых пунктов возникло в XVII веке, в связи с созданием Симбирско-Карсунской оборонной (засечной) черты;

— одна из версий о происхождении слова «карсун» утверждает, что название произошло от тюркского «сосновая вода».

Синий цвет (лазурь) — символ чести, славы, доблести, чистого неба и водных просторов.

Чекан (молоток на рукояти с длинным обухом) — символ древнейших видов художественной обработки металла, до Петра I являл собой знак начальнического достоинства. Два чекана накрест показывают, что административным центром муниципального образования «Карсунский район» является рабочий посёлок Карсун, на флаге которого фигуры двух чеканов являются главными.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Солнце — источник тепла, мира, согласия, созидательной силы, олицетворяет собой закон вечного обновления.

Колос — эмблема земледелия и плодородия, аллегорически показывает ведущие отрасли производства района — лёгкую, пищевую промышленность, лесное, сельское хозяйства, земледелие, урожай, богатство земли. Кроме этого восемь колосьев показывают муниципальные образования, входящие в состав территории муниципального образования «Карсунский район».

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие, возвышенность мыслей, благородство, достоинство.

Примечания

См. также 

Флаги с изображением секиры